Pałacyk Michla – piosenka powstańcza
 Pałacyk Michlera – warszawski pałac przy ulicy Wolskiej 40